Таборский монастырь:

 Таборский Преображенский монастырь в Грузии
 Таборский Успенский монастырь в Молдавии